Il doppio del Legg Mason Tennis Classic 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Marc Gicquel e Robert Lindstedt hanno battuto in finale 7–6(6), 6–3,  Bruno Soares e Kevin Ullyett.

Teste di serie

  Bruno Soares /  Kevin Ullyett (finale)
  Pablo Cuevas /  Luis Horna (primo turno)

  Rik De Voest /  Ashley Fisher (quarti)
  Rogier Wassen /  Lovro Zovko (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Legg Mason Tennis Classic 2008
ATP Tour 2008